Бальмазуйварош — місто в Угорщині.
 Бальмазуйварош (футбольний клуб) — угорський футбольний клуб із однойменного міста.
 Бальмазуйварош Вароші (стадіон) — стадіон у місті Балмазуйварош.

Багатозначні терміни